Пабло Куэвас и Давид Марреро — победители турнира.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Второй раунд)

<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Финал)
<li>  Даниэль Нестор /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Второй раунд)
<li>  Симоне Болелли / Фабио Фоньини (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2015